Gaviria est un nom d'origine espagnole, porté notamment en Colombie :

Patronyme 
 Fernando Gaviria, né en 1994, coureur cycliste colombien,
 César Gaviria Trujillo, né en 1947, économiste et homme d'État colombien, président de la République de 1990 à 1994.

Toponyme 
 nom espagnol de la commune de Gabiria, dans la communauté autonome du Pays basque, en Espagne.

Voir également 
 Pablo Emilio Escobar Gaviria, né en 1949 et mort en 1993, criminel colombien.

Patronyme hispanique